В одиночному розряді тенісного турніру Gaz de France Stars 2005, який проходив в рамках Туру WTA 2005, Кім Клейстерс здобула титул, у фіналі перемігши Франческу Ск'явоне 6-2, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Кім Клейстерс (переможниця)
 Наталі Деші (чвертьфінал)
 Франческа Ск'явоне (фінал)
 Дінара Сафіна (півфінал)

 Анабель Медіна Гаррігес (1-ше коло)
 Сільвія Фаріна-Елія (1-ше коло)
 Анна Чакветадзе (1-ше коло)
 Катарина Среботнік (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Gaz de France Stars